Maczeta – narzędzie
 Maczeta – amerykański film akcji z 2010
 Maczeta zabija – amerykański film fabularny z 2013